Franciaország
Bassens, település Gironde megyében
Bassens, település Savoie megyében